Vitez može značiti:

 Jedan od staleža u starome Rimu
 Vitez (titula), titula
 Vitez (BiH), grad u Bosni i Hercegovini
 NK Vitez, nogometni klub iz Viteza
 FK Vitez, nogometni klub iz Viteza
 Vitez (Cleveland), hrvatski iseljenički list iz Clevelanda u SAD-u
 Vitezovi, naziv jedinice HOS-a i HVO-a sa sjedištem u Vitezu za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini.